Fletnia Pana – instrument muzyczny
 Lilak – rodzaj roślin o łacińskiej nazwie Syringa